Podlaha ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Podlaha (1865–1932), tschechischer Theologe, Historiker und Kunsthistoriker
 Přemek Podlaha (* 1938), tschechischer Fernsehmoderator und Publizist
 Wilhelm Podlaha (1803–1853), österreichischer Pädagoge